VM i snooker 2012, Betfred.com World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 21 april och 7 maj 2012 i Sheffield, England. Ronnie O'Sullivan vann sin fjärde VM-titel efter att ha vunnit den helengelska finalen mot Ali Carter  med 18–11.

Händelser i samband med turneringen 
 Stephen Hendry gjorde ett maximumbreak i sin match i första omgången mot Stuart Bingham. Det var Hendrys elfte maximumbreak i karriären. Efter kvartsfinalförlusten mot Stephen Maguire meddelade Hendry att han avslutar karriären med omedelbar verkan.

Resultat

Final

Huvudturnering 

2012 i Storbritannien
2012
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2012